Onderdistrict in Indonesië
 Rantau Panjang (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Ogan Ilir in de provincie Zuid-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Rantau Panjang (Karang Baru), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tamiang in de provincie Atjeh
 Rantau Panjang (Longkib), een plaats in het bestuurlijke gebied Subulussalam in de provincie Atjeh
 Rantau Panjang (Rantau Selamat), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Timur in de provincie Atjeh
 Rantau Panjang (Simpang Jernih), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Timur in de provincie Atjeh
 Rantau Panjang (Kumpeh), een plaats in het bestuurlijke gebied Muaro Jambi in de provincie Jambi
 Rantau Panjang (Muara Siau), een plaats in het bestuurlijke gebied Merangin in de provincie Jambi
 Rantau Panjang (Muara Batang Gadis), een plaats in het bestuurlijke gebied Mandailing Natal in de provincie Noord-Sumatra
 Rantau Panjang (Pantai Labu), een plaats in het bestuurlijke gebied Deli Serdang in de provincie Noord-Sumatra
 Rantau Panjang (Enok), een plaats in het bestuurlijke gebied Indragiri Hilir in de provincie Riau
 Rantau Panjang (Koto Gasib), een plaats in het bestuurlijke gebied Siak in de provincie Riau
 Rantau Panjang (Babat Toman), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Rantau Panjang (Peninjauan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
Anders
 Rantau Panjang (Maleisië), een stad in Maleisië